Varsity est à l'origine une abréviation anglaise de University.
 Varsity, un film américain réalisé par Frank Tuttle et sorti en 1928.
 Varsity Blues ou American Boys pour son titre français, un film américain de Brian Robbins sorti en 1999.
Varsity Match, rencontre annuelle de rugby à XV opposant les universités d'Oxford et de Cambridge.
 Varsity Stadium, un stade de football universitaire de l'Université de Toronto au Canada. 
 Opération Varsity, opération aéroportée qui eut lieu en mars 1945, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale
 , lettre unique représentant une distinction dans un sport pratiqué au sein des universités Ivy League.